Republikken Tyva (, ; , ) er en af 21 autonome republikker i den russiske føderation. Republikken Tyva og har 2015 indbyggere og et areal på  km². 

Republikken ligger i det geografiske centrum af Asien, i det sydlige Sibirien. Tyva grænser op til Republikken Altaj, Republikken Khakasija, Krasnojarsk kraj, Irkutsk oblast og Republikken Burjatia i Rusland og Mongoliet mod syd. Kyzyl er hovedstad i Republikken Tyva.

I området findes bl.a. en række fæstningsværker fra det 8. århunderede, herunder Por-Bajin.

Demografi

Referencer

Eksterne henvisninger